Mejovo (Aguínskoie), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Mejovo (Bolxaia Murtà), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia